Der Student von Bochum ist ein deutscher Kurzfilm von Frederic Lippe aus dem Jahr 2015. Dieser wurde als Abschlussproduktion des Studiengangs Digital Film & VFX am SAE Institute in Bochum produziert. Der Student von Bochum behandelt das Phänomen der Prokrastination am Beispiel eines Studenten, der die Anfertigung eines Essays über die Filmgeschichte wiederholt aufschiebt. Sowohl der Titel des Films als auch die Namen zweier Figuren verweisen auf den Stummfilm Der Student von Prag.

Handlung 
Dem Studenten Andy Georg Bill Balduin verbleibt nur noch ein Tag zur Abgabe eines Essays über Filmgeschichte. Er setzt sich zunächst entschlossen an seine Arbeit, wird jedoch durch ein Poster von Charlie Chaplin abgelenkt. Balduin findet sich daraufhin in einer stilistisch am Stummfilm orientierten Szenerie wieder. Aufseher Henry erteilt Balduin verschiedene Arbeitsaufträge, die dieser nicht zu seiner Zufriedenheit umzusetzen im Stande ist. Als Henry ihn schließlich nach seiner Hausarbeit befragt, wacht Balduin erschrocken auf. Verärgert holt er sich etwas aus dem Kühlschrank, als eine schwarz gekleidete Figur im Nebenraum erkennbar wird. Unvermittelt findet sich Balduin rennend in einem verschneiten Wald wieder. Dabei wird er von einer Person mit Freddy-Krueger-Maske verfolgt. Als es zum Kampf beider kommt, gelingt es Balduin seinen Gegner zu demaskieren, der sich als er selbst entpuppt. Balduin wacht erneut auf und öffnet seinem Freund Rudi Scapinelli die Haustür. Dieser lenkt ihn von der Arbeit ab. Genervt von Scapinelli versucht er sich zu entspannen, woraufhin er plötzlich in einem Verhörraum sitzt. Detektiv Morpheus beschuldigt ihn eines nicht näher spezifizierten Deliktes. Balduin beteuert seine Unschuld, bis Morpheus ihn auffordert, aufzuwachen. Balduin erwacht, um festzustellen, dass noch zwei Wochen bis zum Abgabetermin verbleiben.

Hintergrund

Dreharbeiten 
Die vier Tage dauernden Dreharbeiten fanden Ende Januar 2015 in Hagen und Köln sowie am SAE Institute in Bochum statt. Elf Film- und Audiostudenten der SAE waren in die Entstehung der Filmaufnahmen involviert.

Veröffentlichung 
Am 21. März 2015 erfolgte die Kino-Premiere des Kurzfilms im Bochumer „Metropolis“. Seit dem 1. April 2015 ist Der Student von Bochum über das Videoportal YouTube verfügbar. Im Rahmen der „Kurzfilmnacht“ wurde der Film am 21. April 2015 von NRW.TV erstmals im Fernsehen ausgestrahlt. Eine weitere Ausstrahlung folgte am 23. April. Mitte März 2019 nahm der Fernsehsender NRWision den Kurzfilm in seine Mediathek auf. Nachdem der Sender den Beitrag am Abend des 26. März erstmals im linearen Programm gezeigt hatte, erfolgten bis zum 1. April 2019 dreizehn weitere Ausstrahlungen. Im Rahmen seines Sommerprogramms strahlte NRWision den Film vom 13. bis 17. August erneut täglich aus.

Weblinks

Einzelnachweise 

Filmtitel 2015
Deutscher Film
Kurzfilm